Никольские Выселки — название населённых пунктов в России.

Липецкая область 
 Никольские Выселки — село в Усманском районе.

Тульская область 
 Никольские Выселки — деревня в Алексинском районе.
 Никольские Выселки — деревня в Дубенском районе.
 Никольские Выселки — деревня в Куркинском районе.
 Никольские Выселки — деревня в Ясногорском районе.